Le Pays Bourian désigne un pays, au sens aménagement du territoire.

Histoire

Localisation 

Le Pays Bourian correspond à une entité géographique et paysagère du Lot. Situé au Nord de la région Midi-Pyrénées et à l'ouest du département du Lot, il s'étend sur 670 km².

Description 

 Date de reconnaissance : 2001
 Surface : 670 km²
 Population : 18 000 habitants
 Villes principales :  Gourdon, Salviac, Cazals, Le Vigan

Communes membres 

Jusqu'en 2009, il regroupait 5 Communautés de communes et une commune isolée (Ussel) pour un total de 59 communes.
 Communauté de communes de Catus
 Communauté de communes Haute Bouriane
 Communauté de communes du Pays de Salviac
 Communauté de communes Quercy-Bouriane
 Communauté de communes Sud Bouriane

Depuis 2010 et le départ de la Communauté de communes de Catus vers l'agglo de Cahors, il ne regroupe plus que 4 Communautés de communes et une commune isolée, pour un total de 42 communes.
 Communauté de communes Haute Bouriane
 Communauté de communes du Pays de Salviac
 Communauté de communes Quercy-Bouriane
 Communauté de communes Sud Bouriane

Voir aussi

Articles connexes 

 Bouriane
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 

 Pays Bourian 

Pays de la région Occitanie
Lot